Philomycus bisdosus är en snäckart som beskrevs av Branson 1968. Philomycus bisdosus ingår i släktet Philomycus och familjen Philomycidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
bisdosus